

Aziende 
Georg Fischer AG – azienda manifatturiera svizzera e relativo gruppo industriale

Persone 
Georg Fischer (1804-1888) – imprenditore svizzero, figlio del fondatore della Georg Fischer Johann Conrad Fischer
Georg Fischer (1834-1887) – imprenditore svizzero, figlio del precedente
Georg Fischer (1864-1925) – imprenditore svizzero, figlio del precedente
Georg Fischer (1844–1941) – botanico tedesco
Georg Fischer (1899-1984) – geologo tedesco
Georg Fischer (1960) – biatleta tedesco